Net može značiti:
 kratica za Internet
 drugo ime za božicu Neit

tr:.NET